Кошиць Марина Олександрівна (сценічне ім'я — Марина Шуберт) (1912–2001) — американська кіноактриса і співачка українського походження. Донька Ніни Кошиць.
 Кошиць Ніна Павлівна (Порай-Кошиць) (1892–1965) — українська оперна і камерна співачка (сопрано).
 Кошиць Олександр Антонович (1875–1944) — український хоровий диригент, композитор, етнограф та письменник-мемуарист.
 Кошиць Павло Олексійович (Порай-Кошиць) (1863–1904) — оперний і камерний співак (ліричний, лірико-драматичний тенор), педагог. Батько Ніни Кошиць, двоюрідний брат Олександра Кошиця.
 Кошиць Тетяна Омелянівна (1892–1966) — українська громадська діячка, співачка (сопрано), диригент. Дружина Олександра Кошиця.

Прізвища